Wiltshire se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edward P. Wiltshire
 Samuel Paul Wiltshire